{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (70901) - || 1999 VD178 || 6 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70902) - || 1999 VH178 || 6 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70903) - || 1999 VD179 || 6 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70904) - || 1999 VB184 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70905) - || 1999 VF185 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70906) - || 1999 VL185 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70907) - || 1999 VB186 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70908) - || 1999 VD186 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70909) - || 1999 VG186 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70910) - || 1999 VJ186 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70911) - || 1999 VT186 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70912) - || 1999 VC187 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70913) - || 1999 VP187 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70914) - || 1999 VA194 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70915) - || 1999 VN194 || 1 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70916) - || 1999 VH195 || 3 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70917) - || 1999 VN195 || 3 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70918) - || 1999 VY195 || 4 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70919) - || 1999 VA196 || 4 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70920) - || 1999 VG196 || 4 november 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (70921) - || 1999 VY196 || 1 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70922) - || 1999 VZ196 || 1 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70923) - || 1999 VY197 || 3 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70924) - || 1999 VC205 || 10 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70925) - || 1999 VK205 || 7 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70926) - || 1999 VJ208 || 9 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70927) - || 1999 VX210 || 13 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70928) - || 1999 VS211 || 12 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70929) - || 1999 VN216 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70930) - || 1999 VN218 || 1 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70931) - || 1999 VW219 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70932) - || 1999 VX223 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70933) - || 1999 VY223 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70934) - || 1999 VN225 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70935) - || 1999 WG || 16 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (70936) Kámen || 1999 WK1 || 28 november 1999 || Kleť || Kleť
|-
| (70937) - || 1999 WT2 || 29 november 1999 || Kleť || Kleť
|-
| (70938) - || 1999 WZ3 || 28 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (70939) - || 1999 WS5 || 29 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70940) - || 1999 WT5 || 29 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70941) - || 1999 WJ6 || 28 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (70942) Vandanashiva || 1999 WV8 || 28 november 1999 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (70943) - || 1999 WM9 || 29 november 1999 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (70944) - || 1999 WX9 || 30 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (70945) - || 1999 WB10 || 30 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (70946) - || 1999 WD10 || 30 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (70947) - || 1999 WT11 || 28 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70948) - || 1999 WW16 || 30 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70949) - || 1999 WX17 || 30 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70950) - || 1999 WU18 || 30 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70951) - || 1999 WV22 || 17 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70952) - || 1999 XE || 2 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70953) - || 1999 XY1 || 3 december 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (70954) - || 1999 XK2 || 2 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70955) - || 1999 XX2 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70956) - || 1999 XW4 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70957) - || 1999 XQ5 || 7 december 1999 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| (70958) - || 1999 XC6 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70959) - || 1999 XC7 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70960) - || 1999 XH7 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70961) - || 1999 XY7 || 3 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70962) - || 1999 XL9 || 2 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70963) - || 1999 XT10 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70964) - || 1999 XK12 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70965) - || 1999 XC13 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70966) - || 1999 XD18 || 3 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70967) - || 1999 XG18 || 3 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70968) - || 1999 XA20 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70969) - || 1999 XG20 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70970) - || 1999 XH20 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70971) - || 1999 XL20 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70972) - || 1999 XM20 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70973) - || 1999 XY20 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70974) - || 1999 XE23 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70975) - || 1999 XJ23 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70976) - || 1999 XS23 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70977) - || 1999 XU23 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70978) - || 1999 XP24 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70979) - || 1999 XU24 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70980) - || 1999 XA25 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70981) - || 1999 XE25 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70982) - || 1999 XJ25 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70983) - || 1999 XB27 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70984) - || 1999 XW27 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70985) - || 1999 XA28 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70986) - || 1999 XR28 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70987) - || 1999 XA29 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70988) - || 1999 XU29 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70989) - || 1999 XT32 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70990) - || 1999 XA33 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70991) - || 1999 XG33 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70992) - || 1999 XU34 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70993) - || 1999 XX34 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70994) - || 1999 XL35 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70995) Mikemorton || 1999 XV35 || 6 december 1999 || Needville || Needville
|-
| (70996) - || 1999 XY35 || 6 december 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (70997) - || 1999 XE36 || 6 december 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (70998) - || 1999 XH36 || 6 december 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (70999) - || 1999 XW36 || 7 december 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (71000) Hughdowns || 1999 XD37 || 7 december 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels|}

Planetoïdenlijsten